Трубковые пауки (Dysderidae) — семейство аранеоморфных пауков из надсемейства Dysderoidea. Распространены на всех континентах кроме Антарктиды. Насчитывают современных 511 видов, объединяемых в 24 рода.

Список родов
 Dysderinae C. L. Koch, 1837
 Cryptoparachtes Dunin, 1992 (Грузия, Азербайджан)
 Dysdera Latreille, 1804 (повсеместно)
 Dysderella Dunin, 1992 (Азербайджан, Туркменистан))
 Dysderocrates Deeleman-Reinhold & Deeleman, 1988 (Балканы)
 Harpactocrates Simon, 1914 (Европа)
 Hygrocrates Deeleman-Reinhold, 1988 (Грузия, Турция)
 Parachtes Alicata, 1964 (Южная Европа)
 Rhodera Deeleman-Reinhold, 1989 (Крит)
 Stalitochara Simon, 1913 (Алжир)
 Tedia Simon, 1882 (Израиль, Сирия)
 Harpacteinae
 Dasumia Thorell, 1875 (Европа, Средний Восток)
 Folkia Kratochvíl, 1970 (Балканы)
 Harpactea Bristowe, 1939 (Европа до Ирана, Средиземноморье)
 Holissus Simon, 1882 (Корсика)
 Kaemis Deeleman-Reinhold, 1993 (Италия)
 Minotauria Kulczyn'ski, 1903 (Крит)
 Sardostalita Gasparo, 1999 (Сардиния)
 Stalagtia Kratochvíl, 1970 (Балканы, Греция)
 Rhodinae
 Mesostalita Deeleman-Reinhold, 1971 (Балканы, Италия)
 Parastalita Absolon & Kratochvíl, 1932 (Босния-Герцеговина)
 Rhode Simon, 1882 (Средиземноморье)
 Speleoharpactea Ribera, 1982 (Испания)
 Stalita Schiödte, 1847 (Балканы)
 Stalitella Absolon & Kratochvíl, 1932 (Балканы)
 incertae sedis
 Thereola Petrunkevitch, 1955 † (ископаемый, олигоцен)
 Thereola petiolata (Koch & Berendt, 1854) †

Примечания 

Аранеоморфные пауки
Семейства паукообразных